Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Gastein Ladies) van 2008 vond plaats van 14 tot en met 20 juli 2008 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de tweede editie van het toernooi in Bad Gastein. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Francesca Schiavone was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, de Hongaarse Ágnes Szávay, bereikte de halve finale – daar werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vierde reekshoofd Pauline Parmentier uit Frankrijk won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Tsjechische kwalificante Lucie Hradecká in twee sets. Parmentier wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bad Gastein op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens kwam niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste Tsjecho/Slowaakse koppel Iveta Benešová en Janette Husárová moest al in de tweede ronde het hoofd buigen.

Van de Tsjechische titelhoudsters Lucie Hradecká en Renata Voráčová had de tweede zich niet voor het toernooi ingeschreven. Hradecká speelde samen met landgenote Andrea Hlaváčková. Dit koppel ondervond op weg naar de finale alleen in de halve finale tegenstand van enige betekenis (van het Chinese team Xu Yifan en Zhang Shuai, dat de Tsjechische dames nog tot een tiebreak wist te dwingen).

Het als derde geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Sesil Karatantcheva en Nataša Zorić in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Hlaváčková had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Hradecká drie.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Bad Gastein 2008
Bad Gastein